Змагання зі сноубордингу серед жінок у дисципліні біг-ейр на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 19 та 22 лютого в парку для стрибків з трампліна Альпензія в Пхьончхані (Південна Корея). Це був олімпійський дебют цієї дисципліни.

Кваліфікація 
 Q — кваліфікувались у фінал

12 найкращих спортсменок вийшли у фінал.

Фінал 
Фінал відбувся 22 лютого. Переможниць визначено за сумою найкращих двох спроб.

Примітки